Buchholz se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Theodore Buchholz
 Reinhold Wilhelm Buchholz